Le Vostok Öskemen Fýtbol Klýby (en ), plus couramment abrégé en Vostok Öskemen, est un ancien club kazakh de football fondé en 1963 et disparu en 2016 (année où il fusionne avec le FK Spartak Semeï pour former le FK Altaï Semeï), et basé dans la ville d'Öskemen.

Histoire

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison 
Légende

Bilan continental 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Légende

Personnalités du club

Présidents du club 
  Kurmagaliev Talgat
  Akan Askarov

Entraîneurs du club 
  Guennadi Kostiutchenko (1969–70)
  Sergueï Kvotchkine (1973–75)
  Sergueï Kvotchkine (1976–78)
  Guennadi Kostiutchenko (1981–82)
  Sergueï Kvotchkine (1984–86)
  Vakhid Masoudov (2002)
  Aleksandr Piskariov (2004)
  Pavel Evteïev (2007)
  Oleksandr Golokolosov (2007-2008)
  Pavel Evteïev (2009)
  Oyrat Sadouov (2009)
  Andreï Mirochnitchenko (2009)
  Vakhid Masoudov (2011)
  Pavel Saliy (2012)
  Pavel Evteïev (2012)
  Vladimir Fomitchov (2013)
  Pavel Evteev (2013-?)

Notes et références 

Vostok Öskemen
Vostok Öskemen
Vostok Öskemen
Sport à Öskemen